Witcher steht für:
 John Witcher (1839–1906), US-amerikanischer Politiker

The Witcher (englisch für „der Hexer“) steht für:
 Geralt-Saga, polnische Fantasy-Romanreihe von Andrzej Sapkowski (ab 1990)
 The Witcher (Computerspiel), Serie nach der Romanreihe (ab 2007)
 The Witcher (Fernsehserie) nach der Romanreihe (2019)
 The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix-Computeranimationsfilm nach der Romanreihe (2021)
 The Witcher: Blood Origin, Netflix-Serie (2022)

Siehe auch:
 Witch (Begriffsklärung)
 The Witches (Begriffsklärung)